Пьер Петито́ (; 1760 года, Лангр — 1840 года, Париж) — французский .

Ученик Девожа (Claude François Devosge) и Каффиери (Jean-Jacques Caffieri). Заподозренный — во время Террора — в аристократическом образе мыслей, просидел в тюрьме до 9-го термидора.

Важнейшие его творения:
 «Амур-победитель» (мраморная статуя, 1796),
 «Венера и Амур» (терракоттовая группа),
 «Меркурий, усыпляющий Аргуса» (то же),
 «Мать, плачущая над гробницей своего сына» (мрам. группа, 1800),
 мрам. бюст принца Евгения (1801),
 такой же бюст Франсуа Груазье (1804),
 «Смерть Ниндара» (гипсовая группа, 1812, в дижонском музее)
 мраморная статуя королевы Марии-Антуанетты (1819, в аббатстве Сен-Дени).

Сын — скульптор Луи Петито.

См. также 
 Французская скульптура

Литература